Pacchetto – sequenza finita e distinta di dati trasmessi dal computer
 Pacchetto link state – pacchetti generati da un router
 Pacchetto – insieme di programmi distribuiti assieme
 Pacchetto – nel sistema operativo macOS, cartella che nel Finder appare come un file